Windsor kan henvise til flere artikler:

Steder 
 Windsor (England) – en by 30 km vest for London med 30.000 indbyggere
 Windsor og Maidenhead - en kommune, der bl.a. omfatter Windsor
 Windsor (Berkshire) - en by
 Windsor (Connecticut) - en by i USA
 Windsor (Ontario) – en by i Canada
 Windsor (Vermont) - en by i USA
 Windsor (Virginia) - en by i USA

Andet 
 Windsor Castle - et slot
 Hertug af Windsor – en titel bl.a. båret af ekskong Edward (1894-1972)
 Huset Windsor – det engelske kongehus' slægtsnavn efter 1917
 Windsor (slipseknude) - en slipseknude
 Halv windsorknude - slipseknude lidt mindre end en almindelig windsorknude

Se også 
 De lystige koner i Windsor